Петра Квитова — победительница турнира.

Прошлогодняя чемпионка — Каролина Плишкова — защищала свой титул, однако проиграла в третьем раунде.

Общая информация 
Одиночный турнир собрал девять из десяти представительниц топ-10 мирового рейтинга. Первым номером посева в одиночном турнире стала лидер мировой классификации Каролина Возняцки. Датская спортсменка добралась до полуфинала, где её обыграла № 16 посева Петра Квитова (№ 21 в мире на тот момент). Прошлогодняя чемпионка Каролина Плишкова (№ 5 в мире) защищала свой титул в качестве пятого номера посева, но проиграла в третьем раунде - американской спортсменке Кэтрин Беллис. Победительница розыгрыша турнира 2016 года Карла Суарес Наварро не имела посева на турнире и во втором раунде проиграла № 10 посева Йоханне Конта. Из фаворитов до финала смогла дойти № 4 посева и в мире Гарбинье Мугуруса. В борьбе за титул испанская теннисистка проиграла Петре Квитовой. Чешская теннисистка впервые победила на местном турнире. В основном розыгрыше турнира приняли участие шесть представительниц России, но ни одна из них не смогла пройти в четвертьфинал.

Посев 
Первые восемь сеяных начинают турнир со второго раунда.

  Каролина Возняцки (Полуфинал)
  Симона Халеп (Полуфинал, отказ)
  Элина Свитолина (Третий раунд)
  Гарбинье Мугуруса (Финал)
  Каролина Плишкова (Первый раунд)
  Елена Остапенко (Второй раунд)
  Каролин Гарсия (Четвертьфинал)
  Анжелика Кербер (Четвертьфинал)
  Юлия Гёргес (Четвертьфинал, отказ)
  Йоханна Конта (Третий раунд)
  Кристина Младенович (Второй раунд)
  Мэдисон Киз (Второй раунд)
  Анастасия Севастова (Третий раунд)
  Магдалена Рыбарикова (Второй раунд, отказ)
  Элизе Мертенс (Второй раунд)
  Петра Квитова (Титул)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Примечания

Ссылки 
 Сетка основного турнира 
 Сетка квалификации 

Открытый чемпионат Катара по теннису среди женщин 2018